Пантелидис () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пантелидис, Майк (род. 1983) — американский политик-республиканец, 136-й мэр города Аннаполис.
 Пантелидис, Пантелис (1983—2016) — греческий поп-певец, автор песен, который стал известным благодаря YouTube.
Пантелидис, Сократис (род. 1948) — американский физик и инженер греческого (кипрского) происхождения.